Бычки — село в Дмитриевском районе Курской области. Дата основания идёт от первого письменного упоминания в 1677 году. На самом деле село ещё старше, о чём свидетельствуют находки монет в селе.

География 
Село находится в Дмитриевском районе недалеко от трассы А142. Через Бычки протекает река Осмонька, которая в некоторых документах имеет название ручей Бычёк, на речке имеется плотина. Село Бычки вместе с посёлком Первоавгустовский, посёлком Мелгора и селом Дерюгино по сути представляют из себя единую агломерацию.

Инфраструктура 

В селе есть клуб построенный в 1967 году в честь Пятидесятилетия Советской власти, на клубе имелась памятная табличка в честь открытия.

Происхождение названия села 
Быками называли плоские равнинные участки между двумя оврагами. Селение на такой равнине принимало название Бычки, Быки или родственное производное этому слову название.

История 
РГИА, Ф. 1350, оп. 312, д. 76, Экономическое примечание Дмитровского уезда что на Свопе (от 12.08.1781).

В 1912 году в селе Бычки Дмитриевского уезда Курской губернии была открыта земская школа.

Церковь в советское время была перестроена в школу, которая в наши дни упразднена.

Законом Курской области от 26 апреля 2010 года № 26-ЗКО[3], были преобразованы путём объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, граничащие между собой муниципальные образования: Первоавгустовский сельсовет, Бычковский сельсовет, Неварьский сельсовет и Черневский сельсовет в Первоавгустовский сельсовет.

Достопримечательности 
 Памятник односельчанам погибшим во время ВОВ.
 Здание бывшей церкви и бывшей школы.
 Здание клуба.
 Могила старицы Солмониды (Мазурова Солмонида Сергеевна).
 Могила Роговой Марфы Фоминичны, санитарки медсанбата 55-й стрелковой дивизии.
 Лиственничная аллея протяженностью в 1 км, посажена в 1902 году по распоряжению Великого князя Михаила Александровича Романова.

Транспорт 
Рядом с селом находится железнодорожная станция Дерюгино, ветки Брянск — Льгов. Оттуда можно доехать до станции Комаричи и Брянска, в другую сторону до Дмитриева и Льгова.
Через село проходит ответвление от трассы А142, дорога доходит до села Неварь.
Также недалеко от села, в посёлке Первоавгустовский находится остановка автобусов ходящих до Дмитриева и Железногорска.

Галерея

Примечания

Литература 
 Гулякин М. Ф. «Будет жить!..» — М.: Воениздат, 1989. Мемумары военного хирурга Героя Социалистического Труда, заслуженного врача РСФСР М. Ф. Гулякина, в которых он посвятил несколько страниц Бычкам и Дерюгино в 1943 году.

Ссылки 
 http://echonedeli.ru/content/железногорцы-поучаствовали-в-открытии-памятника-в-селе-бычки
 http://dmitrievpress.ucoz.ru/news/60_11231_22_avgusta/2014-08-22-189
 http://www.kpravda.ru/article/society/029348
 http://www.kpravda.ru/article/region/011130
 http://dmitriev.rkursk.ru
 http://1avgust.rkursk.ru

Населённые пункты Дмитриевского района